Het ATP-toernooi van Metz 2019 (met de officiële naam Moselle Open 2019) werd gespeeld van 16 tot en met 22 september 2019. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Parc des Expositions de Metz Métropole in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz